Bobara, nenaseljeni otočić u Hrvatskoj
 Bobara (planina), planina u Bosni i Hercegovini
 Bobara (Tomislavgrad, BiH), naseljeno mjesto u sastavu općine Tomislavgrad, BiH